Клісфен Сікіонський — тиран давньогрецького міста Сікіон у 600 — 570 рр. до н. е.
 Клісфен Афінський — онук Клісфена Сікіонського, афінський законодавець, ватажок місцевих прихильників демократії.